Мересс () — фамилия.
 Мересс, Валери (род. 1955) — французская киноактриса. 
 Мересс, Жак (1904—1940) — французский футболист, защитник.